Mate steht für:
 Mate-Strauch, Pflanzenart aus der Gattung der Stechpalmen
 Mate-Tee, aus den Blättern des Mate-Strauchs
 Máté (Mate; Maté), ungarischer männlicher Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 feministische Bezeichnung für eine feministische bürgende Patin im Sinne einer Patenschaft

Geografisches:
 Mate-Nunatak, Antarktika
 Mate Grande, Chile

MATE steht für:
 MATE Desktop Environment, eine Abspaltung der GNOME Desktop-Umgebung

Māte steht für:
 Muttergöttin der lettischen Mythologie, siehe Mātes

Siehe auch:

 Mathé
 Matte
 Made

Abkürzung